Esquipulas kan syfta på:

Costa Rica 

 Esquipulas (ort i Costa Rica), Alajuela,

Guatemala 

 Esquipulas, Guatemala, ort, Departamento de Chiquimula, 
 Municipio de Esquipulas, kommun

Mexiko 

 Esquipulas, Sunuapa, 
 Esquipulas, Amatán, 
 Esquipulas, Coapilla, 
 Esquipulas, Jitotol, 
 Esquipulas, Ocotepec, 
 Esquipulas, Tuzantán,

Nicaragua 

 Esquipulas, Nicaragua, kommun, Matagalpa, 

Robotskapade Costa Ricaförgreningar